En Pologne, Rydzewo peut désigner : 

dans la voïvodie de Mazovie
 Rydzewo, village du powiat de Ciechanów,
 Rydzewo, village du powiat de Sierpc.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Rydzewo, village du powiat de Giżycko,
 Rydzewo, village du powiat d'Ełk.

dans la voïvodie de Podlachie
 Rydzewo, village du powiat de Grajewo,
 Rydzewo, village du powiat de Łomża.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Rydzewo, village.